Morganton kan syfta på:

Morganton, Georgia
Morganton, North Carolina

Se även 
 Morgantown